Série 62 peut faire référence à :
 Série 62 SNCB, une série de locomotives diesel belges ;
 Cadillac Série 62, une série de voitures Cadillac.